Následující tabulka obsahuje seznam van der Waalsových konstant (vycházejících z Van der Waalsovy rovnice) pro běžné plyny a těkavé kapaliny.

Jednotky: 
 1 J·m3/mol2 = 1 m6·Pa/mol2 = 10 L2·bar/mol2
 1 m3/mol = 1000 L/mol

Zdroj: Weast. R. C. (Ed.), Handbook of Chemistry and Physics (53rd Edn.), Cleveland:Chemical Rubber Co., 1972.

Termodynamika